Dret civil: Fundació patrimoni organitzat sense ànim de lucre, habitualment en finalitats culturals o socials amb personalitat jurídica reconeguda per la llei 
 Dret canònic: fundació (dret canònic), patrimoni que es deixa a una persona o institució eclesiàstic amb la condició que se n'utilitzin els interessos per celebrar misses o altres funcions eclesiàstiques
 Literatura:
 Saga de La Fundació, sèrie de novel·les de ciència-ficció escrites per Isaac Asimov entre 1951 i 1992
 "La Fundació", primer llibre de la trilogia de "La Fundació" escrita per Isaac Asimov